«Дом и мир» () — индийский фильм-драма 1984 года режиссёра Сатьяджита Рая. Фильм снят по одноимённому роману Рабиндраната Тагора.

Сюжет 
Действие фильма происходит в начале XX века в Индии в имении богатого землевладельца Никхилеша. Он счастливо живёт со своей женой Бималой. Однажды в его доме появляется его друг и радикальный революционер Сандип. На фоне политических декораций показывается трагическая история любви Бималы и Сандипа.

В ролях 
 Сумитра Чаттерджи — Сандип Мукерджи
 Сватилекха Сенгупта — Бимала Чоудхури
 Виктор Банерджи — Никхилеш Чоудхури
 Манодж Митра — директор школы
 Индрапамит Рой — Амулья
 Бимала Чаттерджи — Кулада
 Дженнифер Кендал — мисс Гилби
 Гопа Айч — невестка Никхилеша

Производство 
Первый вариант сценария «Дома и мира» был написан Раем ещё в 1950-х годах для фильма, который должен был снять друг режиссёра . Однако тот фильм так и не был снят. Спустя годы Рай вернулся к сценарию и переработал его. Сын Рая, , закончил работу над фильмом после того, как Рай перенёс свой первый сердечный приступ.

Награды и номинации 
 номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
 включён в список 5 лучших фильмов на иностранном языке 1985 года, составленный Национальным советом кинокритиков США
 Национальная кинопремия за лучший фильм на бенгальском языке
 Национальная кинопремия за лучшую мужскую роль второго плана — Виктор Банерджи
 Национальная кинопремия за лучший дизайн костюмов — Харудас и Бапулдас

Примечания

Рецензии

Ссылки 
  
  

Фильмы Индии 1984 года
Фильмы-драмы Индии
Экранизации произведений Рабиндраната Тагора